

Cinema
The Cheat – cortometraggio del 1912 diretto da Alfred Rolfe
 I prevaricatori (The Cheat) – film del 1915 diretto da Cecil B. De Mille
La vampa (The Cheat) – film del 1923 diretto da George Fitzmaurice
The Cheat – film del 1931 diretto da George Abbott